Ла-Малаа () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Гранада, в составе автономного сообщества Андалусия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альхама. Занимает площадь 25 км². Население — 1840 человек (на 2010 год). Расстояние — 16 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Microweb turística de La Malahá realizada por el Patronato de Turismo de Granada
 Datos socioeconómicos de La Malahá en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía
 Situación de La Malahá en el Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía

Муниципалитеты Гранады